Hans Heyer (Mönchengladbach, 16 de março de 1943) é um ex-automobilista alemão.

Fórmula 1 
(legenda) 

 Começou não oficialmente.

Pilotos de Fórmula 1 da Alemanha
Naturais de Mönchengladbach